bál, ünnepélyes táncalkalom (szalagavató bál, gólyabál, farsangi bál, stb.)
 A bál, Ettore Scola 1983-ban bemutatott filmje